Pradelles (Haute-Loire)
 Pradeels, in het Frans Pradelles, een gemeente in het Noorderdepartement
ook:
Pradelles-Cabardès, Aude 
Pradelles-en-Val, Aude